O termos Juscelino Kubitschek, Presidente Juscelino Kubitschek, Presidente Kubitchek ou Presidente Juscelino podem referir-se a:

 Juscelino Kubitschek, ex-presidente do Brasil

Municípios
 Presidente Juscelino (Minas Gerais)
 Presidente Juscelino (Maranhão)
 Presidente Kubitschek, em Minas Gerais
 Serra Caiada, município antes chamado de Presidente Juscelino

Bairros e logradouros
 BR-040, rodovia que liga Brasília ao Rio de Janeiro, chamada de Presidente Juscelino Kubitschek
 Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo
 Praça Juscelino Kubitschek, em Belo Horizonte

Estádio de futebol
 Estádio Municipal Juscelino Kubitschek, em Goiás

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos